57-й сезон Формулы-1 проводился с 12 марта по 22 октября 2006 года и состоял из 18 Гран-при.

В межсезонье и на первых Гран-при сезона сразу определились 4 команды-фаворита: Renault, McLaren, Ferrari и Honda.

Сезон прошёл под флагом соперничества между Renault и Ferrari в Кубке Конструкторов и между Фернандо Алонсо (Renault) и Михаэлем Шумахером (Ferrari) в личном зачёте. По ходу сезона Renault доминировала в первой половине, выиграв первые 3 гонки сезона, причём во 2-й команда сделала дубль (1-е и 2-е места на финише), тогда как Ferrari — во второй половине. В результате, всё решилось только в последней гонке. По скорости McLaren не мог соперничать с двумя лидерами и, не одержав ни одной победы, откатился на третье место.

Неожиданным провалом ознаменовалось начало сезона для команды Toyota: после успеха предыдущего сезона команда откатилась на последние позиции. Впрочем, в третьей гонке Ральфу Шумахеру удалось взойти на подиум. В плохой форме был Williams, в отличие от дебютанта Формулы-1 Нико Росберга. Red Bull и BMW шли с небольшим отставанием, но обеим командам также удалось набрать очки в первых гонках.

Пелетон замкнули Toro Rosso, Midland и Super Aguri. Последняя показала очень неплохие надёжность и скорость для команды, организованной в большой спешке и использующей доработанные болиды Arrows 2002 года. Toro Rosso же удавалось соревноваться практически на равных с куда более сильными командами, заметно опережая и Midland, и Super Aguri. Это привело к тому, что эти команды регулярно выражали недовольство использованием моторов V10 в болидах Toro Rosso.

Расписание сезона 
Сезон 2006 состоял из 18 Гран-при и проводился с 12 марта по 22 октября. Начинался он с Гран-при Бахрейна и закончился Гран-при Бразилии. Впервые с  года Гран-при Австралии не открывала чемпионат мира: это было связано с тем, что на дни проведения первого Гран-при пришлись популярные в Австралии Игры содружества — и гонка в Мельбурне была перенесена на 2 апреля.

Изначально планировалось, что сезон 2006 года будет состоять из 19 этапов, однако из-за финансовых проблем хозяев автодрома был отменён Гран-при Бельгии на трассе Спа-Франкоршам — любимой трассе многих пилотов Формулы-1.

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Фернандо Алонсо

| style="text-align:right" | 134
|-
! 2
|  Михаэль Шумахер

| style="text-align:right" | 121
|-
! 3
|  Фелипе Масса

| style="text-align:right" | 80
|-
! 4
|  Джанкарло Физикелла

| style="text-align:right" | 72
|-
! 5
|  Кими Райкконен

| style="text-align:right" | 65
|-
! 6
|  Дженсон Баттон

| style="text-align:right" | 56
|-
! 7
|  Рубенс Баррикелло

| style="text-align:right" | 30
|-
! 8
|  Хуан Пабло Монтойя

|
|
|
|
|
|
|
|
| style="text-align:right" | 26
|-
! 9
|  Ник Хайдфельд

| style="text-align:right" | 23
|-
! 10
|  Ральф Шумахер

| style="text-align:right" | 20
|-
! 11
|  Педро де ла Роса
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| style="text-align:right" | 19
|-
! 12
|  Ярно Трулли

| style="text-align:right" | 15
|-
! 13
|  Дэвид Култхард

| style="text-align:right" | 14
|-
! 14
|  Марк Уэббер

| style="text-align:right" | 7
|-
! 15
|  Жак Вильнёв

|
|
|
|
|
|
| style="text-align:right" | 7
|-
! 16
|  Роберт Кубица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| style="text-align:right" | 6
|-
! 17
|  Нико Росберг

| style="text-align:right" | 4
|-
! 18
|  Кристиан Клин

|
|
|
| style="text-align:right" | 2
|-
! 19
|  Витантонио Лиуцци

| style="text-align:right" | 1
|-
! 20
|  Скотт Спид

| style="text-align:right" | 0
|-
! 21
|  Тьягу Монтейру

| style="text-align:right" | 0
|-
! 22
|  Кристиан Альберс

| style="text-align:right" | 0
|-
! 23
|  Такума Сато

| style="text-align:right" | 0
|-
! 24
|  Роберт Дорнбос
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| style="text-align:right" | 0
|-
! 25
|  Юдзи Иде

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| style="text-align:right" | 0
|-
! 26
|  Сакон Ямамото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| style="text-align:right" | 0
|-
! 27
|  Франк Монтаньи
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
| style="text-align:right" | 0

Кубок конструкторов

Команды и пилоты 

Примечания
 Команды расположены в порядке, соответствующим местам, занятым командами в Кубке конструкторов сезона .
 Третий пилот использовался для тестов во время свободных заездов на Гран-при (обычно это 3 часовых сессии в пятницу и субботу), тест-пилот использовался для тестов, проходящих независимо от Гран-при. Первые 4 команды по результатам Кубка конструкторов предыдущего сезона не имеют права использовать третьего пилота на свободных заездах.
 Каждой команде выделяется 2 номера, идентифицирующих её машины. Болиды третьих пилотов имеют отдельную нумерацию.

Изменения команд 
Четыре команды Формулы-1 перед началом сезона 2006 года сменили своих владельцев и имена. Команда Jordan ещё в  году была куплена компанией Midland, но выступала под своим старым именем.

Компания BMW выкупила команду Sauber у её частного владельца Петера Заубера. При этом хотя BMW полностью приобрела компанию, было решено оставить в её названии слово «Sauber» в дань уважения основателю команды.

Red Bull купила  Minardi у Пола Стоддарта и создала на её базе свою «дочернюю» команду Scuderia Toro Rosso. 9 февраля 2006 года бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер приобрёл 50 % акций Toro Rosso.

Компания Honda выкупила BAR, превратив её в свою заводскую команду. Также в пелетоне появилась новая, 11-я команда Super Aguri F1 Team, основанная в сжатые сроки под патронажем Honda. Впервые с  года в пелетоне стало 11 команд.

Шины 
В 2006 году шинная компания Bridgestone приобрела 3-х новых клиентов: Williams, Toyota и Super Aguri. Scuderia Toro Rosso рассматривала возможность выступления на резине Bridgestone, как это делала её предшественница Minardi, но предпочла Michelin. Не последнюю роль в этом решении сыграло то, что тесный партнёр Toro Rosso, команда Red Bull, подписала контракт с Michelin.

Моторы 
Поскольку компания BMW оставила Williams для создания собственной команды, перед Williams встал вопрос о поставщике моторов. Возможна была поставка моторов той же фирмы BMW, но уже на общих условиях, также велись переговоры с компанией Toyota. Однако в Williams предпочли воспользоваться услугами Cosworth. Также моторами Cosworth в 2006 году пользовалась команда Scuderia Toro Rosso (но прошлогодними 10-цилиндровыми).

Команда Red Bull, наоборот, не стала продолжать отношения с Cosworth, заключив контракт на поставку двигателей с Ferrari. Midland решила использовать моторы Toyota, остальные команды остались со своими естественными парнтёрами: McLaren-Mercedes, Super Aguri F1 Team-Honda, остальные команды использовали моторы своего производства.

За 2 гонки до окончания сезона команда Midland была продана голландской компании Spyker и сменила раскраску на национальный голландский оранжевый цвет.

Переходы пилотов 
Renault и McLaren не изменили своего состава: как и в 2005-м году за них выступали Фернандо Алонсо и Джанкарло Физикелла, Кими Райкконен и Хуан Пабло Монтойя соответственно. Составы тест-пилотов команд поменялись: Александр Вурц покинул McLaren, за которую выступал 5 лет, перейдя в Williams также на должность тест-пилота. Франк Монтаньи, тестировавший Renault вплоть до декабря 2005 года, был заменён Хейкки Ковалайненом. В качестве тест-пилотов McLaren были назначены выступавший в прошлом году Педро де ла Роса, и новичок Гэри Паффетт.

В Ferrari произошла серьёзная смена состава: выступавший за итальянскую команду с  года Рубенс Баррикелло ушёл в Honda, заменив Такуму Сато, который продолжил выступления в Формуле-1 за другую японскую команду Super Aguri. Вместо Баррикелло напарником Михаэля Шумахера в Ferrari стал Фелипе Масса, который произвёл впечатление на руководство команды выступлением за Sauber в  году и на тестах Ferrari, в которых Масса участвовал с  года.

В Williams продлили контракт с Марком Уэббером, а его напарником стал новичок Формулы-1 Нико Росберг. Сын чемпиона мира  года Кеке Росберга произвёл на команду Williams впечатление выигрышем чемпионата Гран-при 2 и хорошими результатами на тестах. Ник Хайдфельд ушёл в BMW и составил пару Жаку Вильнёву, контракт которого BMW приобрела вместе с командой Sauber.

Тест-пилотом Williams стал Александр Вурц, сменивший на этой должности Антонио Пиццонию, которому в 2006 году не нашлось места в пелетоне Формулы-1. Четвёртым пилотом Williams был взят индиец Нараин Картикеян.

Полностью сохранила свой состав команда Toyota. В Red Bull в качестве напарнику Дэвиду Култхарду взяли Кристиана Клина, который произвёл в  году на команду лучшее впечатление, чем чередовавший выступления с ним Витантонио Лиуцци. Лиуцци же стал первым пилотом новой команды Scuderia Toro Rosso, его напарником стал американский гонщик Скотт Спид.

Нумерация всех пилотов была вполне закономерна (согласно результатам предыдущего сезона и большего опыта и влияния в команде) за исключением команды Honda: несмотря на приоритет Дженсона Баттона, выступавшего в команде уже 3 года, первый номер (11-й в пелетоне) достался Баррикелло по предложению самого Баттона , так как число 11 Рубенс считает счастливым.

Замены по ходу сезона 
 Тест-пилот Super Aguri, Франк Монтаньи, заменил Юдзи Иде на Гран-при Европы. Это было связано с официальным предупреждением, которое получил Иде за опасную езду на предыдущем Гран-при Сан-Марино. Позднее, перед Гран-при Испании ФИА вообще лишила Иде суперлицензии и он потерял право на выступления в гонках Формулы-1.
 Монтойя -> де ла Роса
 Монтаньи -> Ямамото
 Вильнёв -> Кубица
 Клин -> Дорнбос

Основные события 
 Первую победу на Гран-при Турции одержал Фелипе Масса
 Первую победу на Гран-при Венгрии одержал Дженсон Баттон

Моторы V10 на болидах Scuderia Toro Rosso 
В  году FIA приняла решение о том, что в 2006 году будут использоваться двигатели V8 (восьмицилиндровые, объёмом 2,4 литра) вместо V10 (десятицилиндровых, объёмом 3,0 литра). Однако ввиду больших затрат на подобный переход было принято решение, что команде Minardi (самой бедной команде чемпионата) будет разрешено в целях экономии использовать старые моторы V10 с ограничением оборотов вплоть до конца сезона  года, поскольку команда была столь слаба, что несмотря на некоторые преимущества V10 перед V8 вряд ли смогла бы построить достаточно эффективный болид, чтобы конкурировать с другими командами.

Однако 31 октября  года компания Red Bull приобрела команду Minardi, переименовав её в Scuderia Toro Rosso. Минарди была куплена вместе с разрешением на использование V10, и именно это вызвало недовольство команд MidlandF1 и Super Aguri Honda, поскольку их главный конкурент в распределении 9—11 мест Кубка конструкторов 2006 года обладал более выгодными моторами в то время, как это была уже не слабая Minardi, а Scuderia Toro Rosso, обладающая огромным бюджетом компании Red Bull.

После успехов Scuderia Toro Rosso на зимних тестах команды MidlandF1 и Super Aguri начали готовить протест и подали его после первых 3-х гонок сезона, когда стало ясно, что Toro Rosso не только имеет существенное преимущество перед Midland и Super Aguri, но и может конкурировать и с другими командами. Команды предложили разрешить Toro Rosso участвовать в гонках и чемпионате мира, но не учитывать её результаты в Кубке конструкторов.

Поскольку протест не был поддержан остальными командами чемпионата, FIA отказалась его рассматривать. В свою очередь руководство компании Red Bull заявило, что не намерено переходить на V8 ни в 2006-м, ни в 2007-м годах. Это связано с двумя причинами: во-первых, команда намерена воспользоваться своим преимуществом и сосредоточиться на совершенствовании других узлов машины; во-вторых, контракт Toro Rosso с Cosworth на поставку 10-цилиндровых двигателей истекает только в конце 2007 года.

Рекорды 
На Гран-при Сан Марино Михаэль Шумахер побил рекорд Айртона Сенны по количеству поул-позиций за карьеру.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Диаграммы и покруговки сезона 2006

Сезоны Формулы-1